Aberu Kebede (1989) – maratoneta etiope 
Getaneh Kebede (1992) – calciatore etiope
Liya Kebede (1978) – modella etiope
Tsegay Kebede (1987) – maratoneta etiope